This Lush Garden Within è il quinto album in studio del gruppo darkwave statunitense Black Tape for a Blue Girl, pubblicato nel 1993.

Tracce

Collegamenti esterni